Алекса́ндр Дми́триевич Андре́ев:
 Андреев, Александр Дмитриевич (?—1812) — полковник лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, георгиевский кавалер.
 Андреев, Александр Дмитриевич (1915—1975) — советский писатель.